Sveti Marko je lahklo:

 sveti Marko - apostol, evangelist in mučenec
 sveti Marko in Marcelijan - rimska mučenca
 sveti Marko - papež

Otočki v Jadranskem morju 

 Sveti Marko - Kvarnerski zaliv
 Sveti Marko - skupina Brionskih otokov
 Sveti Marko - Tivatski zaliv

Glej tudi 

 Cerkev svetega Marka